Xystochroma är ett släkte av skalbaggar. Xystochroma ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Xystochroma